AfCFTA steht für:

 African Continental Free Trade Agreement, das afrikanische Freihandelsabkommen
 African Continental Free Trade Area, die mit dem Abkommen beschlossene Freihandelszone

Abkürzung